Austria:
 Kapellen – miejscowość

Belgia:
 Kapellen – miejscowość

Niemcy:
 Kapellen – dzielnica Geldern
 Kapellen – dzielnica Grevenbroich
 Kapellen – dzielnica Moers

Zobacz też:
 Capellen
 Kapelle
 Kapellen-Drusweiler
 Kappelen